Eria puede referirse a:

 Eria, género de orquídeas.
 Eria, río de Castilla y León (España).
 Órbigo-Eria, mancomunidad española de municipios.

Acentuado en la "i" y con tilde (ería):
Erial
En Asturias, tierra de labor extensa, dividida en muchas explotaciones mediante parcelas ("hazas") cercadas.

Notas